angielskie słowo znaczące Czarownica, zob. też Wicca, proces o czary
 W.I.T.C.H. Czarodziejki – serial animowany oraz czasopismo W.I.T.C.H. dla dzieci,
 Blair Witch Project – horror amerykański z 1999 roku,
 Księga Cieni: Blair Witch 2 – horror amerykański z 2000 roku,
 Angel Witch – brytyjski zespół NWOBHM,
 Wyprawa czarownic (ang. Witches Abroad) – powieść fantasy Terry'ego Pratchetta,
 Czarownice z Eastwick (The Witches of Eastwick)  - książka Johna Updike'a oraz film amerykański z 1987 roku. 
W.I.T.C.H - amerykańska organizacja feministyczna,
 Wytches – album zespołu Inkubus Sukkubus,
 The Satanic Witch – książka Antona Szandora LaVeya,
 Stormwitch – niemiecki zespół heavymetalowy,
 Biała czarownica (ang. white witch) – postać z serii książkowej Opowieści z Narnii,
 Witch Hunt – album Angelo Badalamenti'ego z 1994 roku